Dana ist der Name mehrerer Schiffe:

* Dana (Schiff, 1919), Viermast-Motorschoner, 1919–1924
 Dana (Schiff, 1921), Hochsee-Dampftrawler, 1921–1935, ehemals HMT John Quilliam, als Forschungsschiff genutzt
 Dana (Schiff, 1937), Hochseetrawler, 1937–1980
 Dana (Schiff, 1981), dänisches Forschungsschiff